Мирослав Иванов може да се отнася за:
 Мирослав Иванов (музикант) (р. 1975) – български музикант
 Мирослав Иванов (футболист) (р. 1981) – български футболист
 Мирослав Иванов (политик) (р. 1986) – български политик